Кубок Либертадорес 2013 () – 54-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проводится КОНМЕБОЛ. Титульным спонсором турнира с 2013 года стала корпорация по производству автомобильных шин Bridgestone, подписавшая контракт с КОНМЕБОЛ на 5 лет.

Победителем стал бразильский «Атлетико Минейро», одолевший в финале парагвайскую «Олимпию» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3. Счёт по сумме двух матчей — 2:2.

«Атлетико Минейро» сыграет в Рекопе Южной Америки 2014 и на клубном чемпионате мира 2013. Действующий победитель, бразильский «Коринтианс», выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв аргентинской «Боке Хуниорс» по сумме двух матчей со счётом 1:2.

Формат 
В турнире примут участие 38 команд, представляющие 11 федераций. Победитель Южноамериканского кубка 2012 получает место в Кубке Либертадорес. Причём его участие не ведёт к увеличению квоты его страны, и он получает одно из уже выделенных мест.

В первом этапе примут участие 12 команд (по 1 команде от каждой страны, от Бразилии — 2). Победители первого этапа и 26 команд, напрямую прошедших в групповой этап, будут разбиты на 8 групп по 4 команды, по 2 лучшие выйдут в плей-офф. Финал будет состоять из 2 матчей.

Впервые в розыгрыше этого турнира, игроки, которые получат три жёлтые карточки, пропустят один матч. Это нужно, чтобы сохранить дух честной игры. Карточки "сгорают" в конце группового этапа, если игрок уже не получил три.

Также клубам будет разрешено увеличить количество игроков в заявке с 25 до 30, но с одним условием: клубы, участвующие в первом этапе, могут заявить только 25 игроков. 6 команд, которые пройдут в групповой этап, могут дозаявить еще 5 игроков. Команды, попавшие в групповой этап напрямую, включают в заявку 30 игроков. После конца группового этапа и далее до четвертьфинала могут произойти изменения в заявке клубов. Так как Кубок будет продолжаться когда начнется розыгрыш Кубка конфедераций 2013, клубы могут заменить до трёх игроков в заявке перед полуфинальными играми.

С 2013 года клубы получат существенный доход от участия. Суммы будут объявлены президентами каждой ассоциации клубам из их стран.

Отобравшиеся команды

Жеребьёвка 
Жеребьёвка первого и второго этапов состоялась 21 декабря 2012 в Луке, Парагвай в 11:00 по местному времени (UTC-4). Команды были разделены на 4 корзины для жеребьёвки. В каждую группу попадёт по одной команде из каждой корзины. Бразильские команды из 1 и 3 корзины не могут оказаться в одной группе, однако они могут оказаться в одной группе с бразильской командой из 4 корзины, в случае, если хотя бы одна из двух попадет во второй этап.

Расписание 
Матчи Кубка Либертадорес играются во вторник, среду и четверг. Даты, указанные ниже, являются средами.

Первый этап 

Первые матчи прошли 22-24 января, ответные – 29-31 января.

Второй этап 

6 победителей первого этапа присоединятся к 26 командам, напрямую прошедшим во второй этап. 32 команды будут поделены на 8 групп по 4 команды.

Команды в каждой группе сыграют друг с другом по двух-круговой схеме с матчами дома и в гостях. Каждая команда получит 3 очка за победу, 1 - за ничью и 0 - за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество забитых мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Жребий.

Две лучшие команды из каждой группы проходят в 1/8 финала.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Таблица классификации

Плей-офф 

Для определения пар 1/8 финала команды будут разделены на занявших 1 и 2 места по итогам второго этапа. Командам, занявшим 1 места, в зависимости от количества набранных очков будут присвоены номера от 1 до 8, а командам, занявшим 2 места - от 9 до 16. Пары будут сформированы следующим образом: 
 1 — 16
 2 — 15
 3 — 14
 4 — 13
 5 — 12
 6 — 11
 7 — 10
 8 — 9

В каждой стадии команда, имеющая более высокий посев, играет ответный матч дома.

Если две команды из одной страны играют в полуфинале, они должны играть между собой, даже если они не попадают друг на друга по сетке. Если одна из команд будет из Мексики, то первый матч она обязательно играет дома.

Участники плей-офф

Сетка

1/8 финала 
Первые матчи прошли 24, 25, 30 апреля и 2 мая, ответные — 7–9, 14–16 мая.

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 22-23 мая, ответные — 28-30 мая.

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 2-3 июля, ответные — 9-10 июля.

Финал 

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры 
Ниже представлен список лучших бомбардиров турнира.

Награды

Игрок недели

См. также 

 Клубный чемпионат мира по футболу 2013
 Южноамериканский кубок 2013
 Рекопа Южной Америки 2014

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ 
 Статистика, календарь 
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей 

Кубок Либертадорес 2013